A.F.C. Darwen è una squadra di calcio di Darwen, nel Lancashire, nord-ovest dell'Inghilterra, fondata nel 1870. Gioca le partite casalinghe allo stadio Anchor Ground.

Storia 
A.F.C Darwen nasce nel 2009. Prima della creazione di questa società, esisteva il Darwen Football Club, solamente che i debiti del 2009 portarono la società al fallimento e ad essere rifondata.

Hanno fatto domanda con successo per l'ammissione alla West Lancashire League e sono stati inseriti nella Premier Division. Dopo aver terminato ottavo nella loro prima stagione, sono stati promossi alla Division One della North West Counties League.  Nel 2014-15 il club ha vinto il Division One Trophy con una vittoria per 3-1 sugli Atherton Collieriesin finale, arrivando terzo anche in Division One e qualificandosi per gli spareggi di promozione. Dopo aver battuto Chadderton 2–1 in semifinale, ha battuto Hanley Town 5–3 in finale, guadagnandosi la promozione in Premier Division.

Palmarès

 North West Counties League
 Vincitori del trofeo Division One 2014-2015
 Martin Vizzard Memorial Trophy
 Vincitori 2016

Record del Club 

 Miglior piazzamento in FA Cup : turno preliminare extra, 2015-16, 2016-17 
 Miglior performance di FA Vase : secondo round, 2014-2015 
 Record di presenze: 842 contro Hanley Town , finale play-off della North West Counties League Division One, 2015 

Darwen